Ямбулатово — название населённых пунктов в России:

 Ямбулатово — село в Верхнеуслонском районе Татарстана.
 Ямбулатово — деревня в Янтиковском районе Чувашии.